Příjmení Hatcher nese více různých osobností:

 Derian Hatcher (* 1972) – americký hokejista
 Kevin Hatcher (* 1966) – americký hokejový obránce
 Teri Hatcherová (* 1964) – americká herečka